Mutumba kan syfta på följande personer eller platser:

Personer 
Martin Kayongo-Mutumba, en svensk-ugandisk fotbollsspelare.

Burundi 

 Mutumba (kommun), Karuzi, 

Robotskapade Burundiförgreningar